Leukothea ist der Name

 einer Meeresgöttin der griechischen Mythologie, siehe Leukothea (Mythologie)
 eines Asteroiden, siehe (35) Leukothea

Siehe auch:
 Leucothea